Овчарное — название населённых пунктов.

Россия 
 Овчарное — село в Нижнеломовском районе Пензенской области.

Украина 
 Овчарное — село в Вольнянском районе Запорожской области.